La nazionale di pallavolo femminile dell'Estonia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Estonia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Estonia.

Rosa
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo 2019.

Risultati

Campionato europeo

European Silver League

Collegamenti esterni